BHY peut faire référence à :
  ;
  ;
 Blackrock HighYield Trust, un fonds d'investissement coté au New York Stock Exchange.